BAPE peut faire référence à : 
 Bureau d'audiences publiques sur l'environnement, une instance du gouvernement du Québec,

Bape peut faire référence à :
 A Bathing Ape, une marque de vêtements de luxe japonaise,

 la montagne de Bape, une montagne du Cameroun
 les Bape ou Bapé, une population du Cameroun.